Kolveren (plaats), een buurtschap van Zonhoven
Kolveren (natuurgebied), een natuurgebied bij bovengenoemde buurtschap